Euritania () este o prefectură greacă, în periferia Grecia Centrală. Reședința sa este Karpenisi.

Municipalități și comunități 

Prefecturile Greciei